Фронсак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Фронсак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна